Helmut Dantine (1917–1982)
Johannes Dantine - um teólogo
Wilhelm Felix Ferdinand Dantine (1911–1981)

Ou ainda:
Danthine

Desambiguação